Lisa Klein (auteur), een Amerikaans auteur
 Lisa Klein (wielrenster) (1996), een Duits wielrenster